Lodoïska (« Louise » en polonais) est le nom d'une héroïne tirée d’Une année de la vie et des amours du chevalier de Faublas de Jean-Baptiste Louvet de Couvray  (1786), qui a inspiré plusieurs œuvres :

Opéras
Lodoïska, comédie héroïque mêlée de chant en 3 actes, musique de Luigi Cherubini, livret de Claude-François Fillette-Loraux, créée à Paris le  au théâtre Feydeau.
Lodoïska ou les Tartares, opéra comique mêlé d'ariettes en 3 actes, musique de Rodolphe Kreutzer, livret de Jean-Élie Bédéno Dejaure, créé à Paris le  au théâtre Favart.
Lodoïska, pasticcio en 3 actes de Stephen Storace, musique de Luigi Cherubini, de Rodolphe Kreutzer et de Gaetano Andreozzi, livret de John Philip Kemble, créé à Londres le  au théâtre de Drury Lane.
Épilogue (à la Lodoïska de Kreutzer) de Johann Christian Friedrich Haeffner, livret de C.J. Lindegren, avec la musique de ballet de Jean-Baptiste Édouard Dupuy, créé à Stockholm au Théâtre dramatique royal le .
La Lodoïska, opéra en 3 actes, musique de Simon Mayr, livret de Francesco Gonella, créé à Venise le  au théâtre de La Fenice. Une seconde version basée sur un livret de Gaetano Rossi fut créée à Milan le  à la Scala.
La Lodoiska, opéra, musique de Luigi Caruso, livret de Francesco Gonella, créé pour le carnaval de Rome en 1798. 
Lodoiska, opéra de Wojciech Bogusławski, créé à Varsovie le  au Théâtre Classique.  
Torvaldo e Dorliska, opéra en 2 actes, musique de Gioachino Rossini, livret de Cesare Sterbini, créé à Rome le  au Teatro Valle.

Ballets
Lodoïska, ballet de Paolino Franchi (1795).
Lodoïska, ballet en 3 actes, chorégraphie de Lorenzo Panzieri, musique de Simon Mayr, créé à Venise le  à la Fenice.
Lodoïska, ballet en 1 acte de Bernardo Vestris créé à Lisbonne le  au Real Theatro de São Carlos.